UK Championship 1995 (Royal Liver Assurance UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 17 november och 3 december 1995 i Preston, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 10-3.

I sin match i tredje omgången mot Gary Wilkinson, gjorde Hendry sitt tredje maximumbreak i karriären, han blev därmed den förste att uppnå detta antal. Han fick ett bonuspris på £ 25 000 för sin bedrift.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Steve Davis och Alan McManus ut.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1995 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1995